

Єгоркинське сільське поселення — сільське поселення, Нурлатський район, Татарстан
 Єгоркинське сільське поселення — сільське поселення, Шумерлинський район, Чувашія